Южноамериканский кубок 2004 — 3-й розыгрыш турнира. Прошёл с 10 августа по 17 декабря 2004 года. Трофей впервые завоевала аргентинская «Бока Хуниорс».

Первый раунд

Секция 1 (Аргентина)

Предварительный этап 

|}

Финальный этап 

|}

Секция 2 (Бразилия)

Предварительный этап 

|}

Основной этап 

|}

Финальный этап 

|}

Секция 3 (Венесуэла/Эквадор/Обладатель Кубка)

Предварительный этап 

|}

Основной этап 

|}

Финальный этап 

|}

Секция 4 (Чили/Боливия)

Предварительный этап 

|}

Финальный этап 

|}

Секция 5 (Колумбия/Перу)

Предварительный этап 

|}

Финальный этап 

|}

Секция 6 (Парагвай/Уругвай)

Предварительный этап 

|}

Финальный этап 

|}

Четвертьфиналы 

|}

Полуфиналы 

|}

Финал

Чемпион

Лучшие бомбардиры 
  Орасио Чиорассо — 5 голов ( Боливар)

Ссылки 
 Южноамериканский Кубок 2004 на сайте RSSSF

2004
Футбол в Южной Америке в 2004 году